Taizé – międzynarodowa wspólnota ekumeniczna
 Taizé (Saona i Loara) – francuska miejscowość w Burgundii
 Taizé-Maulais (do 2016 Taizé) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 (100033) Taizé – planetoida z pasa głównego asteroid